Ел Релох има више значења:

 Ел Релох (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Релох (Алдама), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Релох (Лос Рамонес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику